Korpuajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpuajärvi (sjö, lat 65,75, long 28,85), Norra Österbotten, 
 Korpuajärvi (sjö, lat 65,68, long 28,85), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar